Роулингс, Ролингс, Ролингз () — английская фамилия. Известные носители:

 Ролингз, Билл (1896—1972) — английский футболист.
 Ролингз, Дэвид (род. 1969) — американский музыкант, обладатель премии «Грэмми».
 Ролингс, Джерри (1947—2020) — государственный, военный и политический деятель Республики Гана.
 Роулингс, Келли (род. 1980) — британская гимнастка.
 Роулингс, Майк (род. 1954) — американский политик, мэр Далласа в 2011—2019 гг.
 Роулингс, Маргарет (1906—1996) — английская актриса.
 Ролингс, Марджори Киннан (1896—1953) — американская писательница.
 Роулингс, Стивен (род. 1982) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Роулингс, Хантер III (род. 1944) — американский антиковед.

См. также 
 Роулинг (значения)

Примечания